Багателия — грузинская и абхазская фамилия.

 Известные носители
 Багателия, Баграт Ахметович (1930—2015) — бхазский хоровой дирижёр, композитор, музыкальный педагог.
 Багателия, Зинаида Хошитовна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.